Die Beobachtbarkeit wird in verschiedenen Wissenschaften betrachtet.

Die allgemeine Wissenschaftstheorie wird im Artikel Beobachtung beschrieben 
In der Regelungstechnik beschreibt die Beobachtbarkeit, ob Zustände in ein System mit einem Beobachter (Regelungstechnik) beobachtet werden können